

Patronyme 

Claude Cossette (1937- ), écrivain et publicitaire québécois. 
Alexis Cossette-Trudel, vidéaste web québecquois.
Jacques Cossette-Trudel (1947-), conseiller en communication, réalisateur, scénariste et felquiste québécois. 
Sylvain Cossette (1963-), auteur-compositeur-interprète et réalisateur québécois.

Autres 
 Groupe Cossette Communication, firme de communication canadienne.